Anna Maria Ramenghi – cantante italiana
 Bartolomeo Ramenghi – pittore italiano
 Giovanni Battista Ramenghi – pittore italiano
 Tommaso Ramenghi – attore italiano